Кальонов Микола Якимович (1920—1997) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Кальонов Олександр Орестович (1991) — український футбольний арбітр та підприємець.

Російські прізвища